«Когда меня полюбят» () — эротический драматический фильм 2004 года американского режиссёра Джеймса Тобэка.

Сюжет 
Вера Бэрри (играет Нив Кэмпбелл) — женщина-вамп нового столетия: красивая, капризная, интеллектуально развитая, дочь богатых родителей.

Вера живёт в Нью-Йорке и постоянно ищет эротические приключения: «снимает» мужчин прямо на улице, чтобы немедленно заняться с ними сексом; не чурается лесбийских отношений и записывает всё происходящее на видео; ведёт откровенные беседы на собеседовании у потенциального работодателя.

Несмотря на это у Веры есть постоянный молодой человек — Форд Веллес (играет ), шустрый малый, который не упустит случай заработать на чём угодно. Зная о любви Веры к различным сексуальным приключениям, он пытается «подложить» её под престарелого итальянского медиа-магната по имени Граф Томмасо (играет Доминик Кьянезе), который влюбился в девушку без памяти. Форду подозрительно легко удаётся уговорить Веру пойти на это, и он считает, что обещанные стариком сто тысяч долларов уже у него в кармане.

С лёгкой руки роковой красотки сто тысяч превращаются в миллион, но оба мужчины недооценили интеллект Веры, и очень скоро становятся безвольными игрушками в её руках.

В ролях

Премьерный показ в разных странах 
 США — 6 июня 2004 (Кинофестиваль в Лейк-Плэсиде); 10 сентября 2004 (ограниченный показ)
 Канада — 9 сентября 2004 (Международный кинофестиваль в Торонто)
 Франция — 11 мая 2005 (Международный кинофестиваль Marché du Film в Каннах); 5 сентября 2005 (Фестиваль американских фильмов в Довиле)
 Южная Корея — 24 июня 2005
 Венгрия — 24 августа 2005 (выход DVD)
 Россия — 22 сентября 2005
 Великобритания — 23 сентября 2005
 Исландия — 19 января 2006 (выход DVD)

Факты 
 Фильм был снят за 12 дней.
 В картине в эпизодической роли профессора Хассана Аль-Ибрагима Бен Рабиновича снялся режиссёр и автор сценария фильма Джеймс Тобэк.
 В ленте камео снялся известный боксёр Майк Тайсон.
 В 1960 году была выпущена композиция «When Will I Be Loved» группы «The Everly Brothers».
 Фильм во многом схож с лентой «Непристойное предложение» 1993 года: миллионер, понравившаяся ему девушка, имеющая молодого человека, один миллион долларов за ночь любви и т. д.

Примечания

Ссылки 
 Кадры из фильмы на сайте film.ru Проверено 13-07-2010

Фильмы-драмы США
Эротические фильмы США
Фильмы Джеймса Тобэка
Фильмы США 2004 года